SS2 ou SS 2 peut renvoyer à :
 Route nationale 2 (, SS 2), une route italienne
 Jaguar SS2, une automobile construite par Jaguar